Die Ethias Trophy 2016 war ein Tennisturnier, das vom 3. bis 9. Oktober 2016 in Mons stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 105 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 104 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 102 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Mons